Гмина Лужна ()  —  сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Горлицкий повят,  Малопольское воеводство. Население — 8153 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бесна
 Лужна
 Мшанка
 Шалёва
 Воля-Лужаньска
 Бесник

Соседние гмины 
 Гмина Бобова
 Гмина Горлице
 Гмина Грыбув
 Гмина Мощеница

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Малопольского воеводства